Linhares – miasto w Brazylii
3 miejscowości w Portugalii:
 Linhares – miejscowość w gminie Carrazeda de Ansiães 
 Linhares – miejscowość w gminie Celorico da Beira
 Linhares – miejscowość w gminie Paredes de Coura